Etihad Stadium es el nombre que reciben por motivos de patrocinio de Etihad Airways los siguientes estadios:
  Estadio Docklands, de cubierta retráctil de la ciudad de Melbourne.
  Estadio Ciudad de Mánchester, donde juega el Manchester City.